Устройство телеприсутствия — устройство, позволяющее человеку наблюдать за событиями в удалённом месте и так или иначе (информационно или физически) влиять на них.

Области применения 

Технологии телеприсутствия были описаны в 1963 году Станиславом Лемом в «Сумме технологии» под названием телетаксия (принцип также объяснялся в его некоторых фантастических произведениях, например использование теледублей в «Мире на Земле»).

Также предложения об областях применения устройств телеприсутствия были сделаны американским учёным Марвином Ли Минским в 1985 году. Он выделял следующие главные направления:

 горное дело и петрология;
 ядерные технологии;
 исследование и разработка подводных ресурсов.

В настоящее время в американских клиниках роботы используются для:

 посещения больных в клиниках лечащим врачом, временно находящимся в другом городе или стране (на конференции, отдыхе, др.);
 посещения инфекционных больных родственниками без непосредственного контакта.

В российском банке робот-консультант , управляемый из центрального отделения, используется:

 для связи руководства банка с отделением (на месте можно войти в курс проблем, принять решение);
 для первичного обслуживания клиентов.

Большинство современных боевых роботов включают в себя функции устройства телеприсутствия.

В более узком смысле под телеприсутствием понимают высшую степень развития технологий видеоконференцсвязи, которая позволяет собеседникам переживать опыт общения близкий к реальной встрече. Устройства, обеспечивающие такое телеприсутствие, называются иммерсивными видеоконференц-системами или Media Presence Environment (MPE).

Применение на море 
Морские дистанционно-управляемые транспортные средства широко используются для работы на воде и под водой, слишком глубокой или слишком опасной для дайверов. Они ремонтируют морские нефтяные платформы и прикрепляют тросы к затонувшим кораблям, чтобы поднять их.  Обычно они крепятся тросом к центру управления на надводном корабле. Крушение «Титаника» было исследовано морским устройством телеприсутствия, а также судном, управляемым экипажем.

См. также 
 Производители робототехнических систем телеприсутствия
 Anybots
 Лаборатория трёхмерного зрения
 Suitable Technologies
 Double Robotics
Робот

 Вымышленные устройства телеприсутствия
 Роман «Мир на Земле» Станислава Лема, фильмы «Торговец сном», «Суррогаты», «Аватар», «Хинокио» и др.

Примечания

Литература 
 Информационные технологии в бизнесе / Под ред. М. Желены. — СПб: Питер, 2002.

См. также 
 Телеприсутствие
 Теледильдоника
 Социальный робот

Ссылки 
 Человек в телевизоре, обзорная статья
 Обзор роботов Spykee и Rovio на Мембрана
 Обзор робота MAARS на сайте marsiada.ru
 Робот телеприсутствия оператора-продавца в магазине фонтанов. Телеканал «Звезда»
 Обзор российских робототехнических разработок. Роботы телеприсутствия
 Роботы телеприсутствия для удаленной работы: технические детали и применение
 Столичная мэрия начала закупать роботов